|-
| (41501) 2000 QA146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41502) 2000 QK147||||23 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (41503) 2000 QG148||||26 серпня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (41504) 2000 QY148||||29 серпня 2000||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (41505) 2000 QP150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41506) 2000 QD151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41507) 2000 QU157||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41508) 2000 QY160||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41509) 2000 QL169||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41510) 2000 QU171||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41511) 2000 QC174||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41512) 2000 QV179||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41513) 2000 QL180||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41514) 2000 QR180||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41515) 2000 QL181||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41516) 2000 QN181||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41517) 2000 QK182||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41518) 2000 QD196||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41519) 2000 QH196||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41520) 2000 QG207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41521) 2000 QL207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41522) 2000 QX211||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41523) 2000 QD217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41524) 2000 QU217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41525) 2000 QP218||||20 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41526) 2000 QW221||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41527) 2000 QX221||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41528) 2000 RN4||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41529) 2000 RC6||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41530) 2000 RD9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41531) 2000 RN9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41532) 2000 RO9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41533) 2000 RV9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41534) 2000 RX9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41535) 2000 RL10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41536) 2000 RJ15||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41537) 2000 RS15||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41538) 2000 RC30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41539) 2000 RA32||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41540) 2000 RT38||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41541) 2000 RV38||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41542) 2000 RZ38||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41543) 2000 RU40||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41544) 2000 RD41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41545) 2000 RA43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41546) 2000 RZ45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41547) 2000 RA46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41548) 2000 RG46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41549) 2000 RN46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41550) 2000 RO46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41551) 2000 RN50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41552) 2000 RS52||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41553) 2000 RT52||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41554) 2000 RH53||||5 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41555) 2000 RT53||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41556) 2000 RC54||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41557) 2000 RJ54||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41558) 2000 RG57||||7 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41559) 2000 RD60||||8 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41560) 2000 RF66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41561) 2000 RQ66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41562) 2000 RR67||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41563) 2000 RL71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41564) 2000 RX71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41565) 2000 RJ72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41566) 2000 RU72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41567) 2000 RN73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41568) 2000 RU73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41569) 2000 RC74||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41570) 2000 RW75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41571) 2000 RT81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41572) 2000 RL92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41573) 2000 RB99||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41574) 2000 SQ1||||19 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41575) 2000 ST1||||20 вересня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41576) 2000 SF2||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41577) 2000 SV2||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41578) 2000 SE3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41579) 2000 SG20||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41580) 2000 SV22||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41581) 2000 SY22||||25 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41582) 2000 SL27||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41583) 2000 SP34||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41584) 2000 SL35||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41585) 2000 ST37||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41586) 2000 SH38||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41587) 2000 SX38||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41588) 2000 SC46||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41589) 2000 SJ46||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41590) 2000 SZ50||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41591) 2000 SL52||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41592) 2000 ST53||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41593) 2000 SH58||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41594) 2000 SG63||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41595) 2000 SV66||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41596) 2000 SW67||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41597) 2000 ST72||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41598) 2000 SL74||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41599) 2000 SV75||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41600) 2000 SJ76||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

41500